Наблюдение, устаревшее — Наблюденье:
 Наблюдение — восприятие и запоминание личностью; вплоть до формализации для субъекта.
 Негласное наблюдение — комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
 Сопряжённое наблюдение — военный термин, обозначающий разновидность наблюдения, которое осуществляется одновременно с двух или трёх точек, объединённых в единую систему.
 Наблюдение — метод проведения исследований в психологии.
 Наблюдение — процедура банкротства.
 «Наблюдение» — фильм американского режиссёра Дженнифер Линч.
Наблюдение (наука) — это целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, результаты которого фиксируются в описании. Для получения значимых результатов необходимо многократное наблюдение.

См. также 
 Наблюдатель